Про A 2018/2019 () — 97-й розыгрыш чемпионата Франции по баскетболу, 32-й под эгидой Национальной баскетбольной лиги и 1-й под названием «Jeep Élite».

В конце регулярного сезона восемь лучших команд вышли в плей-офф. Победитель плей-офф стал чемпионом Франции.

Последние две команды регулярного сезона отправились в Про B.

Участники 

По итогам предыдущего сезона высший дивизион должны были покинуть клубы Йер-Тулон и Булазак. Таким образом, в чемпионате должны были принять участие 16 лучших команд предыдущего сезона, а также победители регулярного сезона и турнира плей-офф чемпионата Про В 2017/2018.

Однако межсезонье внесло в этот список серьёзные коррективы. Во-первых, из-за финансовых проблем Йер-Тулон потерял свой профессиональный статус и был отправлен в 5-й дивизион, а его спортивные права были переданы баскетбольному клубу Париж, который и занял место Йер-Тулона в Про В. Во-вторых, победитель регулярного сезона 2017/2018 в Про В АДА Блуа не смог получить необходимую лицензию в Национальной лиге баскетбола для участия в элитном дивизионе 2018/2019. Это позволило клубу Булазак, занявшему в предыдущем сезоне 17-е место, всё-таки сохранить прописку в Про А сезона 2018/2019.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Результаты

Изменение положения команд в регулярном сезоне по турам

Статистика лидеров

Плей-офф

Сетка

Индивидуальные награды

Трофеи лиги 
 MVP:  Дэвид Холстон (ЖДА Дижон)
 Лучший молодой игрок:  Тео Мальдон (АСВЕЛ)
 Лучший тренер:  Паскаль Донадьё (Нантер 92)
 Лучший арбитр:  Жозеф Бисань

Французские клубы в евросезоне 2018/19

Примечания

Ссылки 
  Официальный сайт НБЛ

2019 год в баскетболе
2018 год в баскетболе
2018/2019
Спорт во Франции в 2018 году
Спорт во Франции в 2019 году